

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Gniewkowo – miasto
 Gniewkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bulkowo 
 Gniewkowo – część wsi Sągnity w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie
 Gniewkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo

Inne 
 Gniewkowo - gmina miejsko-wiejska
 Gniewkowo - dawna gromada
 Gniewkowo – stacja kolejowa w Gniewkowie
 Gniewkowo (dawniej Owczarnia, niem. Heinrichssorge) – była osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowski, w gminie Mrągowo

Zobacz też 
 Gniewków